Owtschinnikow, Owtschinnikowa ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Anatoljewitsch Owtschinnikow (1938–2003), russisch-sowjetischer Chemiker
 Bronislawa Borissowna Owtschinnikowa (* 1941), sowjetisch-russische Mittelalterhistorikerin und Hochschullehrerin
 Jelena Walerjewna Owtschinnikowa (* 1982), russische Synchronschwimmerin

 Lew Pawlowitsch Owtschinnikow (1943–2020), russisch-sowjetischer Biochemiker
 Olga Ovtchinnikova (* 1987), kanadische Fechterin
 Sergei Anatoljewitsch Owtschinnikow (1969–2012), russischer Volleyballtrainer
 Sergei Iwanowitsch Owtschinnikow (* 1970), russischer Fußballtorwart
 Wjatscheslaw Alexandrowitsch Owtschinnikow (1936–2019), russischer Komponist